Miejscowości w USA:
 Sullivan – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
 Sullivan – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Sullivan – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Sullivan – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Sullivan – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Sullivan – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Sullivan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Sullivan – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Grant
 Sullivan (ang. Sullivan Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Sullivan (ang. Sullivan Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Sullivan (ang. Sullivan Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Sullivan (ang. Sullivan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Sullivan (ang. Sullivan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) – w stanie New Hampshire
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) – w stanie Tennessee